PK kan avse:

 PK – följa den gällande dogmen i uttalanden, se Politiskt korrekt
 PK – organisation för tryck- och yttrandefrihet, se Publicistklubben
 PKbanken – en bank
 PK – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Pakistan
 .pk - nationell toppdomän för Pakistan
 PK (kulspruta) – en rysk kulspruta
 PK – förkortning för poliskammare
 PK – en holistisk träningsmetod, se Parkour
 PK – utplåna karaktär i spel, se Playerkilling
 PK  – ett värde av blodpov vid koagulationsutredningar (Protrombinkomplex), se P-Protrombinkomplex